Ел Манглар има више значења:

 Ел Манглар (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Манглар (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику